Powiat kartuski (kaszb. Kartësczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kartuzy.

Według danych z 31 grudnia 2019 powiat zamieszkiwało 139 397 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 140 770 osób.

Miasta i gminy w powiecie 
Na terenie powiatu znajdują się:
 miasta: Kartuzy, Żukowo
 gminy miejsko-wiejskie: Kartuzy, Żukowo 
 gminy wiejskie: Chmielno, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno

Historia

Demografia 

 Piramida wieku mieszkańców powiatu kartuskiego w 2014 roku.

Ludność w latach

Ludność w gminach

Rada Powiatu

Sąsiednie powiaty 
 pomorskie: miasto Gdańsk, miasto Gdynia, powiat bytowski, powiat gdański, powiat kościerski, powiat lęborski, powiat wejherowski

Galeria

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach

 
kartuski